Алст:

 Алст — город и коммуна, в провинции Восточная Фландрия, Бельгия.
  — бельгийский футбольный клуб из города Алст. См. также :Категория:Игроки ФК «Эндрахт Алст».
 ван Алст
 ван Алст, Виллем (1627—после 1683) — нидерландский художник эпохи барокко, мастер натюрморта.
 ван Алст, Эверт (1602—1657) — нидерландский художник эпохи барокко, мастер натюрморта.